Crimes of the Future (dt.: „Verbrechen der Zukunft“) ist der Titel folgender Filme von David Cronenberg:
 Crimes of the Future (1970)
 Crimes of the Future (2022)